Ole Olsen eller liknande namn kan syfta på:

 Ole Olsen (kompositör) (1850–1927), norsk kompositör
 Ole Olsen (speedwayförare) (född 1946), dansk speedwayförare
 Ole Olsen (filmarbetare) (1863–1943), dansk filmproducent
 Ole Olsen Malm (1854–1917), norsk läkare och veterinär